Монмут има више значења:
 Монмут
 Монмут (Калифорнија)
 Монмут (Ајова)
 Монмут (Илиноис)
 Монмут (Орегон)